Stefan Jacobsson kan avse:

 Stefan Jacobsson (född 1982), partiledare i Svenskarnas parti
 Stefan Jakobsson (född 1968), politiker, sverigedemokrat
Stefan Jacobsson (fotbollstränare) (född 1965)
 Stefan Jacobsson (ishockeyspelare)